Lézat est un toponyme français qui peut désigner :

 Lézat (Jura) : commune française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Lézat-sur-Lèze : commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie.